Das Triumph International 1984 war ein Tennisturnier der Damen in Johannesburg. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 30. April bis 6. Mai 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Johannesburg